Saint-Siméon puede referirse a: 

 Saint-Siméon, comuna francesa situada en Eure.
 Saint-Siméon, comuna francesa situada en Orne.
 Saint-Siméon, comuna francesa situada en Sena y Marne.